Tiwanaku (grad), prastari indijanski grad u bolivijskim Andama iz vremena prije Inka
 Tiwanaku (kultura), prastara indijanska kultura na području središnjih Anda